Imlay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Imlay Township (Michigan)
 Imlay Township (South Dakota)